Айме () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Хильдесхайм. Подчиняется управлению Гронау (Лайне). Население составляет 2720 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 21,93 км². Официальный код — 03 2 54 013.

Коммуна подразделяется на 5 сельских округов.

Примечания

Ссылки 

Города Нижней Саксонии